Josy Jungblut (1911-1979), Luxemburgs beeldhouwer
 Leo Jungblut (1893-1974), Nederlands beeldhouwer
 Michel Jungblut (1887-1977), Luxemburgs beeldhouwer
 Piet Jungblut (1909-1988), Nederlands beeldhouwer
 Victor Jungblut (1914-1993), Luxemburgs schilder